«Спецназ» (Специальное назначение) — название ряда фильмов и телесериалов:
 «Спецназ» — фильм 1987 года, производство США.
 «Спецназ» — фильм 1997 года, производство США.
 «Спецназ» — телевизионный сериал 2002 года, производство Россия.
 «Спецназ» — телевизионный сериал 1975 года, производство США.
 «Спецназ» — телевизионный сериал 2017 года, производство США.